de volgende plaatsen:
Rullen (Voeren), een plaats in België
Rullen (Nederland), een buurtschap in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

En voorts naar:
Rullen (koken), een braadtechniek